Ринкон дел Агва има више значења:

 Ринкон дел Агва (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ринкон дел Агва (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику